Клатт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клатт, Вернер (род. 1948) — немецкий гребец.
 Клатт, Вильгельм (1825—1897) — немецкий ботаник.